La Druga hrvatska nogometna liga 2011-2012, conosciuta anche come 2. HNL 2011-2012, è stata la 21ª edizione della seconda divisione, la sesta consecutiva a girone unico, del campionato di calcio croato.

Il torneo è stato vinto dal , che però non è potuto salire in 1. HNL 2012-13 poiché non ha ottenuto la licenza per la massima divisione. L'unica squadra ad aver avuto la licenza è stato lo , che però è finito all'8º posto e non ha potuto far richiesta di promozione (bisognava posizionarsi entro i primi 2 posti).,  e  sono state le squadre retrocesse.

Il capocannoniere è stato Alen Guć () con 16 reti.

Avvenimenti
Delle 16 squadre della stagione precedente, 1 è stata promossa in 1. HNL e 2 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore 1 squadra è stata promossa, mentre 1 è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 15 compagini. Nella 3. HNL 2010-11 solo due squadre hanno ottenuto la licenza per la Druga HNL:  (vincitore del girone Ovest e promosso) e , che però si è piazzato ottavo (per far richiesta di promozione bisognava posizionarsi entro i primi 3 posti).

Formula
 Le 15 squadre disputano 30 giornate, al termine delle quali:
 Le prime due classificate possono venire promosse in 1. HNL 2012-2013 se ottengono la licenza.
 L'ultima classificata viene retrocessa in 3. HNL 2012-2013.

Fusione
  +  =

Squadre partecipanti

Classifica 
Solo il  ha ottenuto la licenza per la massima divisione ma, non essendo entrato fra i primi due posti in classifica, non ha potuto presentare domanda di promozione.La licenza per la seconda divisione è stata ottenuta da tutte le squadre eccetto ,  e , che infatti vengono retrocesse.

Legenda:
      Promossa in 1.HNL 2012-2013.
  Partecipa agli spareggi promozione/retrocessione.
      Retrocessa in 3.HNL 2012-2013.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate.
A fine campionato il  cessa l'attività.

Risultati

Tabellone

Calendario

Classifica marcatori

Note

Voci correlate
Prva HNL 2011-2012
Treća HNL 2011-2012
Coppa di Croazia 2011-2012

Collegamenti esterni

2011
Calcio nel 2011
Calcio nel 2012